En Pologne, Kierzkowo peut désigner :

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Kierzkowo, un village.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Kierzkowo, un village.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Kierzkowo, un village du powiat de Gdańsk ;
 Kierzkowo, un village du powiat de Wejherowo.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 Kierzkowo, un village du powiat de Koszalin ;
 Kierzkowo, un village du powiat de Szczecinek.